„Секс игри“ е американски игрален филм (драма, романтичен) от 1999 година на режисьора и по сценарий на Роджър Къмбъл. Оператор е Тео ван де Санд. Музиката е композирана от Едуард Шиърмър. Създаден е по романа „Опасни връзки“ на Шодерло дьо Лакло.

Сюжет 
Катрин (Сара Мишел Гелар) и Себастиан (Райън Филип) – двама млади, коварни тийнейджъри от висшето общество на Манхатън, кроят интриги в „Секс игри“. През лятната ваканция Катрин е зарязана от гаджето си Кот Рейнолдс (Чарли О’Конъл) заради невинната Сесил. Решена да си отмъсти, Катрин предизвиква Себастиан да унижи Сесил, като я обезчести и изостави. Така Катрин ще лиши Сесил точно от това, заради което ѝ се възхищава Кот – нейната непорочност. Себастиан вече е обладал едва ли не всички момичета в Ню Йорк, което го кара да се чувства доста отегчен. Но нищо не му коства да напакости на Сесил и той се съгласява да помогне на Катрин.

Усилията му обаче са насочени другаде – към дъщерята на новия директор на училището, Анет Харгроув. Тя скоро е написала статия в сп. Seventeen, в която се е зарекла, че ще остане девствена до сватбата си. Себастиан се обзалага с Катрин, че може да прелъсти целомъдрената Анет преди началото на новата учебна година. Катрин не вярва, че той ще успее, и затова с готовност приема облога. Залогът: ако Себастиан успее, Катрин трябва да му дари цяла нощ на необуздани наслади; а ако се провали, той трябва да отстъпи превъзходния си „Ягуар“, модел 1956 г. на Катрин, както и да изтърпи срама от поражението.

Те двамата сключват дяволски облог за сексуален заговор, без ясно да отчитат последствията, до които може да се стигне. Катрин и Себастиан са решили да се подиграят с наивната Сесил Колдуел (Селма Блеър) и девствената Анет Харгроув (Рийз Уидърспун).

Дублажи

bTV (2011)

KinoNova (2016)

Външни препратки 
 

Филми от 1999 година
Американски драми
ЛГБТ филми
Филми на „Кълъмбия Пикчърс“